Горан Ђорђевић се може односити на:

Горан Ђорђевић, српски песник, књижевни критичар и историчар књижевности
Горан С. Ђорђевић (1963 — 2018), професор и помоћник градоначелника Ниша
Горан Ђорђевић (певач), српски певач